Суперкубок Белоруссии по футболу 2016 года — 7-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 13 марта 2016 года и в нём встретятся чемпион Высшей лиги 2015 и обладатель Кубка Белоруссии 2014/2015 борисовский БАТЭ и финалист Кубка Белоруссии 2014/2015 солигорский Шахтёр.

Матч за Суперкубок впервые прошёл на стадионе ФК «Минск». Номинальным хозяином стал БАТЭ. Он же победил со счётом 2:1 и стал шестикратным обладателем трофея.

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2015
 Кубок Белоруссии 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Беларуси. С шумом и пылью

2016
Футбол в Европе в 2016 году
Футбольные соревнования в Минске
Март 2016 года
События 13 марта
Спорт в Белоруссии в 2016 году
Матчи ФК БАТЭ
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016